Trudell ist der Familienname folgender Personen:

 John Trudell (1946–2015), amerikanischer politischer Aktivist der nordamerikanischen Indianerbewegung, Musiker und Schauspieler
 Johnny Trudell († 2021), US-amerikanischer Jazzmusiker